Конни Перрен (; родилась 25 декабря 1990 года, Сент-Имье, Швейцария) — швейцарская теннисистка.

Общая информация

Спортивная карьера

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (25)

Победы (12) 

** призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (13)

Финалы турниров WTA в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (48)

Победы (21)

Поражения (27)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Швейцарии